Мирза́ Фатали́ Аху́ндов (Ахундзаде́) (, полное имя Мирза Фет Али Мамед Таги оглы Ахундов; , Шеки, Российская империя — , Тифлис) — азербайджанский писатель-просветитель, поэт, философ и общественный деятель, член Российского императорского географического общества; зачинатель азербайджанской драматургии и основоположник литературной критики в азербайджанской литературе, титулуется «мусульманским Мольером». Ахундов также был одним из предшественников романтического<ref name=AshrafIdentity>  

Его произведения стали одним из важнейших источников формирования взглядов таких иранских просветителей XIX века, как Мирзы Мелкум-хана, Мирзы Юсиф-хана, Мирзы Ага-хана Кермани, Абдуррагима Талыбова, Гаджи Зейналабдина Марагаи и других. Крупный общественный деятель и иранский революционер начала XX века Мирза Насруллах Малик-уль-Мутакаллимин следующим образом говорил об М. Ф. Ахундове: «М.-Ф. Ахундов был первым глашатаем иранской революции. В пробуждении от сна и забвения иранских народов его произведения сыграли большую роль, чем „Суре Исрафил“ (иерихонская труба). Этот великий патриот и прогрессивный мыслитель был учителем всех нас».

В 1873 году на основе латинского и русского алфавитов Мирза Фатали Ахундов составил алфавит, полностью заменявший силлабический арабский и приспособленный к звуковым особенностям азербайджанского языка.

Скончался 26 февраля 1878 года. Похоронен в Тбилиси на старом мусульманском кладбище (ныне — Пантеон выдающихся азербайджанцев на территории Ботанического сада).

Мировоззрение

Атеистические взгляды 
Общественно-политические и философские взгляды Ахундова имели тесную связь с его атеистическими воззрениями.
Из одного свидетельства, датированного 1836 годом, явствует, что М. Ф. Ахундов исповедовал шиитский ислам. Будучи атеистом, он впоследствии безудержно критиковал все религии, в особенности догмы ислама. Ахундов считал, что все религии «Абсурд и вымысел», которые являются главным препятствием в развитии и распространения просвещения, науки и культуры. Ахундов отвергал идею о Боге как первопричине мира, источнике бытия Вселенной, придерживаясь той точки зрения, что бытие Вселенной «…в своём происхождении не нуждается в каком-либо другом бытии и есть единое, целое, могущественное, совершенное, всеобъемлющее существо, источник множества бесчисленных разнообразных частиц вселенной относительно их субстанций…». В 1875 году он писал, что одной из причин, тормозящей процесс родного ему народа, является паломничество в Мекку, куда «ежегодно шляется миллион из Кавказского края без всякой пользы…». В своём философском труде «Три письма индийского принца Кемал-уд-Довле к персидскому принцу Джелал-уд-Довле и ответ на них сего последнего» Мирза Фатали выступал с антиисламских позиций, называя учение Мухаммеда «системой надувательства простолюдинов», а Аллаха «кровопийцей и террористом», «безнравственным и жестоким эгоистом» и так далее. Он писал: «Теперь нужна одна наука, которая ведёт к цивилизации, а религия, основанная на суеверии, — пустой призрак».

Ахундов критиковал все религии, в особенности догмы ислама, устои мусульманской веры.

Критиковал своего верующего сына Рашида и жену Тубу-ханум.
Из-за враждебности М. Ахундова к исламу и мусульманам чинились препятствия к его погребению на мусульманском кладбище в Тифлисе.

Литературное творчество 

В 1830-х годах началась его литературная деятельность, направленная против отсталости, за просвещение, свободу и прогресс. В 1830—1840-е годы Ахундовым были написаны на основе традиции классической и ашугской поэзии на персидском и азербайджанском языках ряд стихотворений — «Жалоба на время», «Поэма на смерть Пушкина» и гошмы. Первое значительное произведение — элегическая поэма «На смерть Пушкина» (1837), которая была переведена на русский язык, а затем опубликована в XI книге журнала «Московский наблюдатель».

Литературный талант Мирза Фатали Ахундова с особенной силой проявился в драматургии. В период с 1850 по 1857 годы он создаёт 6 комедий и одну повесть, в которых нашла реалистическое отражение жизнь Азербайджана первой половины XIX века — быт и нравы феодально-патриархального общества с его необузданным деспотизмом, инерцией, догматизмом.

«Молла Ибрагим-Халил, алхимик, обладатель философского камня»

«Повесть о Мусье Жордане — учёном-ботанике и дервише Масталишахе, знаменитом колдуне»

«Приключения везиря Ленкоранского ханства»

«Медведь, победитель разбойника»

«Приключение скряги» («Гаджи Кара») 

Согласно доктору филологических наук Вилаяту Кулиеву, находясь в служебной командировке с апреля по конец октября 1852 года в Шуше, задумал и завершил «шедевр азербайджанской комедиографии Гаджи Кара».
Переведенная на русский язык Э.Султановым, и опубликованна в 1929 году в журнале "Культура и письменность востока"

«Правозаступники в городе Тебризе» («Восточные адвокаты»)

«Обманутые звёзды» 

Сатирическая повесть, созданная в 1857 году

Мирза Фатали Ахундов стал основоположником литературной критики в азербайджанской литературе. Он отстаивал принципы реализма и народности, а также выступал против натурализма и формалистического украшательства в искусстве.

Семья 
 Был женат на Туби-ханум, дочери ахунда Алескера.
 Имел четырёх детей:
 дочь Сейра (род. 16 февраля 1849),
 сын Рашид-бек (род. 28 января 1854),
 дочь Ниса-ханум (род. 18 декабря 1856),
 сын Адил-бек (род. 16 августа 1859).

Память 

2 декабря 1911 года просветительное общество «Ниджат» организовало специальный юбилейный вечер, посвящённый 100-летию со дня рождения Мирзы Фатали Ахундова.

В 1930 году в Баку был установлен памятник Ахундову (скульптор — Пинхос Сабсай).

В 1940 году в доме в Шеки, в котором родился Ахундов, был создан мемориальный музей.

В 1985 году в Тбилиси открыт музей Ахундова (улица Вахтанга Горгасали, 17).

Именем Мирзы Фатали Ахундова названы:
 Азербайджанская национальная библиотека
 Азербайджанский театр оперы и балета
 Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы

В 2012 году был снят художественный фильм «Посол зари», посвящённый Мирза Фатали Ахундову, где главную роль, роль самого Ахундова сыграл Народный артист Азербайджана Расим Балаев.

В 2012 году установлен памятник во дворе Библиотеки иностранной литературы в Москве.

23 октября 2021 года в Харькове, Украина открыли Сквер мыслителей, посвящённый дружеским отношениям между Украиной, Казахстаном и Азербайджаном. Установленная в сквере скульптурная композиция состоит из трёх фигур: украинского философа, поэта Григория Сковороды, азербайджанского просветителя Мирзы Фатали Ахундова и казахского поэта Абая Кунанбаева /скульптор С. Гурбанов/ .

Награды 
 Российские:
 Орден Святого Станислава 3-й степени (1856)
 Орден Святой Анны 3-й степени (1859)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1865)
 Светло-бронзовая медаль на Георгиевской ленте в память войны 1853—1856 гг. (1857)
 Крест «За службу на Кавказе».

 Персидские:
 Орден Льва и Солнца 3-й степени с алмазными украшениями (1846)
 Орден Льва и Солнца 2-й степени со звездой (1868)

 Османские:
 Меджидие 4-й степени

Некоторые издания

Примечания

Литература

Книги

Статьи

Ссылки 
 
 Мирза Фатали Ахундов. Обманутые звёзды. // azeribook.com.
 Мирза Фатали Ахундов. Самые известные произведения на azeribook.com // azeribook.com.
 Мірза-Фаталі Ахундов. Обдурені зірки (укр. переклад) // maysterni.com.

Азербайджанские писатели
Писатели Азербайджана
Литературные критики Азербайджана
Участники Крымской войны
Похороненные на Мусульманском кладбище (Тбилиси)
Азербайджанские драматурги
Персоналии:Атеизм